Сабаниљас има више значења:

 Сабаниљас (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сабаниљас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сабаниљас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сабаниљас (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сабаниљас (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сабаниљас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сабаниљас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику